

Mitologia 
 Baio – figura mitologica legata a Ulisse

Persone 
 Emanuela Baio Dossi – giornalista e politico italiana
 Jimmy Baio – attore statunitense
 Michele Baio – nome italianizzato di Michel de Bay, promotore della dottrina cristiana del baianismo
 Scott Baio – attore italo-americano

Tradizioni popolari 
 Baìo – festa tradizionale alpina

Zoologia 
 Baio – varietà di mantello equino
 Gatto baio – nome comune del Pardofelis badia
 Cuculo baio – nome comune del Cacomantis sonneratii